Gournay est initialement un type toponymique issu du gaulois *Gornacon. Il est basé sur les éléments *gorn-, thème hydronymique [?] mal éclairci et le suffixe gaulois -acon de localisation (du celtique commun *-āko-), latinisé en -acum ou -acus dans les textes.

Toponyme 

Gournay, commune française de l'Indre ;
Gournay, ancien nom de la commune française de Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime ;
Gournay, ancienne commune française des Deux-Sèvres, intégrée le  à Gournay-Loizé ;
Gournay, un quartier de l’agglomération de Creil, Oise.

Toponyme en composition
Gournay-Loizé, commune française des Deux-Sèvres
Gournay-sur-Aronde, commune française de l'Oise
Gournay-en-Bray, commune française de Seine-Maritime
Gournay-le-Guérin, commune française de l'Eure
Gournay-sur-Marne, commune française de Seine-Saint-Denis
Gournay, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Gonfreville-l'Orcher

Anthroponyme 

 Famille de Gournay, maison de la noblesse normande
 Famille de Gournay, famille patricienne lorraine, dont :
 Renaut de Gournay
 François de Gournay
 Michel de Gournay
 Charles-Chrétien de Gournay, évêque de Toul
 Manassès de Gournay, archevêque de Reims en 1067
 Marie-Fanny Gournay (1926-2020), femme politique française
 Marie-Louise Gournay (1919-1998), actrice française
 Frédéric de Gournay, membre de l'expédition scientifique de Morée (1828-1833)
 Marie de Gournay (1565-1645), disciple de Michel de Montaigne
 Michel Amelot de Gournay, archevêque de Tours
 Vincent de Gournay (1712-1759), physiocrate

Divers 
 Fromage : Gournay frais, Gournay affiné, originaires de la région de Gournay-en-Bray
 Volaille : la gournay est une race de poule originaire de Gournay-en-Bray
 L’hôtel de Gournay est un hôtel particulier situé à Metz.
 L'hôtel Amelot de Gournay est un hôtel particulier situé à Paris.

Variantes toponymiques 
Gornac, commune française du département de la Gironde
Gournet
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France